Автогра́фия — многозначный термин. Может означать:
 Автография — род фотографической техники получения изображений предметов
 Автография — использовавшаяся в начале XIX века техника  ручного изготовления печатной формы для плоской печати, разновидность литографии.